Общество любителей польского языка () — польское научное общество, основанное в 1920 году в Кракове известными польскими учёными-лингвистами Яном Розвадовским (был избран первым председателем Общества), Яном Лосем и Казимиром Ничем.

Согласно Уставу, целью Общества является развитие симпатии к польскому языку, основанной на знании его принципов и значения, а также на понимании языковых явлений в целом. Реализация этой цели должна служить поддержанию польских национальных традиций и развитию в обществе гражданского и культурного сознания.

В состав Общества входят 20 региональных филиалов.

С 1921 года официальным печатным органом Общества стал научный журнал «Польский язык» (), с 2016 года выпускаемый ежеквартально. Кроме того, Общество издаёт профильную литературу в области языкознания.

Председателем Общества является доктор наук, профессор Bogusław Dunaj.

Актуальная информация о деятельности Общества публикуется на сайте www.tmjp.pl .

Примечания

Литература 
 
 

Научные общества Польши
Лингвистические общества